Lapónia — região do norte da Escandinávia
 Lapónia (província da Suécia) — província histórica da Suécia
 Lapónia (província da Finlândia) — antiga província da Finlândia
 Lapónia (Finlândia) — região da Finlândia
 Área da Lapónia — região montanhosa da Suécia reconhecida pelo Património Mundial da UNESCO em 1996
 Guerra da Lapónia — conflito entre a Finlândia e a Alemanha em 1944-1945

Desambiguações de topônimos